Seznam korpusov z zaporedno številko 48.

Seznam 
 Pehotni
 48. strelski korpus (ZSSR)
 48. korpus (Wehrmacht)
 48. korpus (Ruski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 48. tankovski korpus (Wehrmacht)
 48. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi